Побиванець Антон Вікторович — старший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Побиванець Геннадій Юрійович — полковник Міністерства внутрішніх справ України. Учасник російсько-української війни.

Примітки 

прізвища